Lors de la Saison 1999-2000 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs 

 Entraineur : Yves-Marie Verove
 Championnat : Pro B

Lien externe 
 Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest